

События 
 743—751 — формальный Король франков Хильдерик III.
 Мятеж берберских племён в Испании против арабов. Расширение границ Астурии до реки Дуэро.
 Зима — Константин V в Амории, стягивая верные войска. Весна — Артавазд двинулся против Константина, венчав на царство сына Никифора, а сына Никиту назначил стратигом войска Армениаков. Май — У Сард Константин разбил Артавазда. Его войска покорились Константину. Константин взял штурмом Модрину, крепость, где укрылось войско Никиты. Никита бежал. Константин осадил Константинополь, где начался голод. Никита собрал войско и взял Хрисополь. Константин разгромил его и взял в плен в Никомедии. 2 ноября — Константин овладел Константинополем. Артавазд с сыновьями бежал в Вифинию, но их схватили и ослепили.
 743—744 — Халиф аль-Валид II.

Скончались 
 Халиф Хишам ибн Абд аль-Малик.

См. также